De Copa Castilla y Léon was een vriendschappelijk voetbaltoernooi voor clubs uit de Spaanse autonome gemeenschap Castilië en León. Het toernooi werd tussen 1924 en 1931 jaarlijks gespeeld, maar raakte door onder andere de Spaanse Burgeroorlog en het grote succes van de Primera División in de vergetelheid. In 1985 werd het toernooi eenmalig weer georganiseerd. Van 2009 tot 2013 stond het toernooi weer jaarlijks op de kalender.

Edities

1924/25 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%"
|- 
!Team
!width=20|Ptn
!width=20|Wed
!width=20|W
!width=20|G
!width=20|V
!width=20|DV
!width=20|DT
!width=25|GD
|- style="background:#FFD700;"
|align=left|1. CD Español
|6||4||3||0||1||10||10||0
|- bgcolor=C0C0C0
|align=left|2. Cultural Leonesa
|6||5||3||0||2||15||14||+1
|- bgcolor=
|align=left|3. Real Unión Deportiva
|4||5||2||0||3||10||6||+4
|- 
|align=left|4. UD Española
|0||2||0||0||2||2||7||-5
|}

 1925/26 

 1927/28 

 Finalewedstrijd in Madrid: Real Valladolid-Cultural Leonesa (3-4)

 1929/30 
 Kwalificatiewedstrijd in Valladolid: Real Valladolid'''-UD Salamanca (11-0)

1930/31

1985

2009-2013 

Sport in Castilië en León
Spaanse voetbalbeker